Bod, Botfalu román neve
Bod, (Bzince) szlovákiai település, ma Radosna része
Bod, keresztnév